Хоросница — топоним.
 
 Хоросница — село во Львовской области Украины
 Хоросница — река во Львовской области Украины